Die Impact Wrestling Hall of Fame ist eine Ruhmeshalle im Wrestling, die ausgewählte Wrestler oder Mitarbeiter von Impact Wrestling sowie weitere einflussreiche Personen aus dem Wrestling-Business auszeichnet.

Geschichte 
Die TNA-Präsidentin Dixie Carter gab bei der Wrestlingshow Impact Wrestling vom 31. Mai 2012 die Gründung dieser Hall of Fame bekannt.

Geplant war, das jährlich einen Tag vor der für die Liga wichtigsten Großveranstaltung Bound for Glory neue Mitglieder eingeführt werden. Als erster Wrestler wurde am 13. Oktober 2012 Sting aufgenommen.

2014 wurde mit dem Team 3D das erste Mal zwei Personen in der Fall of Fame aufgenommen. Am 27. Juni 2015 wurde mit Jeff Jarrett das erste Mal ein Mitglied in der Hall of Fame nicht vor Bound for Glory, sondern während der Show Impact Wrestling aufgenommen. Im selben Jahr, am 3. Oktober 2015, wurde das erste Mal außerdem kein Wrestler, sondern mit Earl Hebner ein Referee in die Hall of Fame aufgenommen.

2016 folgte mit Gail Kim die erste Frau. 2017 und 2019 fiel die Veranstaltung aus.

Mitglieder

Einzelnachweise 

Hall of Fame (Sport)
Impact Wrestling